Пендлтон () — английское имя, фамилия и топоним.

Фамилия 
 Пендлтон, Виктория (род. 1980) — британская велосипедистка, двукратная олимпийская чемпионка.
 
 
 Пендлтон, Уильям Нельсон — американский учитель и клирик, шеф артиллерии Северовирджинской армии во время Гражданской войны в США.
 Пендлтон, Эдмунд (1721—1803) — вирджинский политик, депутат Континентального Конгресса.

Имя 
 Пендлтон Уорд (; род. 1982) — американский продюсер.
 Пендлтон Мюрра (; 1826—1865) — 10-й губернатор штата Техас, США.

Топоним 
 Кэмп-Пендлтон — база корпуса морской пехоты США в Южной Калифорнии.
  — город в штате Индиана.
  — деревня в штате Миссури.
  — город в штате Нью-Йорк.
  — город в штате Южная Каролина.

См. также 
 Пендлтон — список округов в США.
  — танкер разорванный пополам штормом возле побережья Новой Англии. История спасения моряков заложена в сюжет фильма «И грянул шторм».